Virtus Entella, een Italiaanse voetbalclub uit Chiavari
 Entella (rivier), een rivier in Ligurië
 Entella (stad), een antieke stad op Sicilië